Alam ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Alam (* 1972), pakistanischer Hockeyspieler
 Asadollah Alam (1919–1978), iranischer Premierminister
 Ebrahim Alam (1881–1944), iranischer Politiker
 Fouad Salam Alam (* 1951), ägyptischer Volleyballspieler
 Francisco Alam Atura (* 1979), palästinensischer Fußballspieler
 Homayun Alam (* 1980), Politik- und Kulturwissenschaftler, Soziologe, Schriftsteller, Filmemacher
 Jahanara Alam (* 1993), bangladeschische Cricketspielerin
 Leena Alam (* 1978), afghanische Film-, Fernseh- und Theaterschauspielerin sowie Menschenrechtlerin
 Maqsudul Alam (1954–2014), bangladeschischer Genetiker
 Mohamed Mahbub Alam (* 1972), bangladeschischer Leichtathlet
 Mohamed Shah Alam (* 1962), bangladeschischer Leichtathlet
 Mohammad Shafiqul Alam (2009 promoviert), bangladeschischer Amphibien- und Fischkundler
 Muhammad Alam († 1828), bruneiischer Sultan
 Muhammad Mahmood Alam (1935–2013), pakistanischer General
 Nadia Echeverría Alam (* 1995), venezolanische Tennisspielerin
 Naveed Alam (1973–2021), pakistanischer Hockeyspieler
 Noor Alam (1929–2003), pakistanischer Hockeyspieler
 Rafique Alam (Alam Saheb; 1929–2011), indischer Politiker
 Shaheed Alam (* 1998), singapurischer Tennisspieler
 Shahid Alam (* 1952), pakistanisch-deutscher Kalligraf und Künstler
 Shahidul Alam (* 1991), bangladeschischer Fußballspieler
 Saiful Alam (* 1968), bangladeschischer Sportschütze
 Taj ul-Alam (vor 1636–1675), 14. Sultanin von Aceh

Siehe auch:
 Allam